La DFB-Pokal 2008-2009 è stata la 66ª edizione della Coppa di Germania, è iniziata il 7 agosto 2008 e si è conclusa il 30 maggio 2009 con la vittoria del .

In seguito a una decisione del 2006, da questa edizione le squadre di riserve dei club professionistici non sono ammessi più alla competizione.

NOTA: In parentesi è riportato il risultato del primo tempo.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.08.2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|08.08.2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.08.2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.08.2008

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.09.2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.09.2008

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.01.2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.01.2009

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.03.2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|04.03.2009

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21.04.2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22.04.2009

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.05.2009

Note

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 2008-2009

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
Edizioni della Coppa di Germania